Stora Gräsbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gräsbergstjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (7,79 ha)
Stora Gräsbergstjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Stora Gräsbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,

Se även
Gräsbergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn